Капов Хан (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Капов Хане проживало 348 человек.

Население 
В населении деревни значительно преобладают мусульмане (боснийцы), доля прочих народностей незначительна.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 Сербы — 17 человек (4,89 %)
 Хорваты — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 331 человек (95,11 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской